Landkreis Sömmerda, deelstaat Thüringen, Duitsland
 Sömmerda (stad), deelstaat Thüringen, Duitsland